Nicholson (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Bill Nicholson (motociclista), pilot de motociclisme nord-irlandès
 Jack Nicholson (Nova York, 1937), actor americà 
 John Nicholson, diversos personatges
 Sydney Nicholson (Londres, 1875 - Ashford, comtat de Kent, 1947), organista i compositor anglès
 William Nicholson (1753 - Bloomsbury, 1815), químic anglès